La Prva nogometna liga Federacije Bosne i Hercegovine 2014-2015 (abbreviata in Prva liga FBiH 2014-2015) è stata la quindicesima edizione del massimo campionato di calcio della Federazione BiH, seconda divisione della Bosnia ed Erzegovina.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2015-2016.
      Retrocesso in Druga liga FBiH.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 Classifica avulsa per evitare la retrocessione:Podgrmeč - Čapljina   3-2   1-2

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2014-2015
 Prva liga Republike Srpske 2014-2015
 Kup Bosne i Hercegovine 2014-2015

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 Scheda su bari91
 Sito della Federazione FBiH

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Edizioni della Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine